Óxido de nitrógeno(IV) puede referirse a:

Óxido de nitrógeno(IV), también llamado dióxido de nitrógeno, cuya fórmula química es NO2.
Óxido de nitrógeno(IV), también llamado tetraóxido de dinitrógeno, cuya fórmula química es N2O4.

Referencias